Колетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Колетти, Александра (род. 1983) — монакская горнолыжница.
 Колетти, Алекс — американский продюсер.
 Колетти, Стефано (род. 1989) — монакский автогонщик.
  (1811—1894) — итальянский оперный певец (баритон).

См. также 
 Колеттис